Puerto Triunfo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Triunfo (ort), Antioquia, 
 Puerto Triunfo (kommun), Antioquia,